Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Guyana. IJsland heeft geen ambassade in Guyana.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Guyana
IJslandse